Saint-Marceau ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Marceau (Ardennes), Département Ardennes
 Saint-Marceau (Sarthe), Département Sarthe